Avis Rent a Car System
 Avis (dynastia)

Zobacz też 
 Order Avis
 Zakon Avis